Rurka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów;
 Rurka – stacja kolejowa w Rurce, w województwie zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów;
 Rurka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna;

Zobacz też